Compañía del Norte puede referirse a:

 Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, empresa de ferrocarriles española creada por escritura pública del 29 de diciembre de 1858, activa hasta 1941.
 Compañía de ferrocarriles del Norte, compañía ferroviaria francesa dedicada a la explotación de la red ferroviaria del norte de Francia de 1845 a 1938. 
 Noordsche Compagnie, cártel neerlandés involucrado en el negocio de la caza de ballenas, fundado por varias ciudades en los Países Bajos en 1614 y que operó hasta 1642.